Epping Forest peut désigner :

 Epping Forest - une ancienne forêt royale du sud est de l'Angleterre
 Epping Forest (circonscription britannique) - une circonscription située dans l'Essex
 Epping Forest (district) - un district non métropolitain de l'Essex, en Angleterre
 Epping Forest (Florida) dans Floride (États-Unis)